Алдо́шин — русская фамилия:

 Алдошин, Алексей Николаевич (1913—1987) — Герой Советского Союза.
 Алдошин, Виктор Павлович (род. 1960) — украинский актёр.
 Алдошин, Владимир Васильевич (род. 1929) — советский дипломат.
 Алдошин, Павел Петрович (1920—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Алдошин, Сергей Михайлович (род. 1953) — советский и российский химик.